Terrore nello spazio – film del 1965 diretto da Mario Bava
 Terrore nello spazio (Dead Space) – film del 1991 diretto da Fred Gallo
 Terrore nello spazio (Within the Rock) – film per la tv del 1996 diretto da Gary J. Tunnicliffe